Him steht für:
 Him (Plastik), Plastik (2001) von Maurizio Cattelan
 Him (Zeitschrift), Schwulen-Zeitschrift, die von 1970 bis 1981 erschien
 Him. A play. Theaterstück (1927) von E. E. Cummings
 Him, Single (1979) von Rupert Holmes
 Him, Single (1983) von Sarah Brightman

Him ist der Familienname folgender Personen:
 George Him (1900–1982), polnisch-britischer Grafiker und Illustrator, Plakatkünstler und Designer, Teil der Designer-Partnerschaft Lewitt-Him

him steht für:
 Western Pahari (ISO-639-3-Code), Dialektgruppe von indoarischen Sprachen in Himachal Pradesh, Indien

HIM steht für:
 HIM, finnische Rockband
 das ehemalige Pseudonym von Sasha (Sänger)
 HIM GmbH (bis 2000: Hessische Industriemüll GmbH), Entsorgungsunternehmen in Hessen
 His/Her Imperial Majesty, Adelsprädikat für kaiserliche Monarchen, siehe Majestät
 Helium-Ionen-Mikroskop
 Hochschule für Internationales Management Heidelberg
 Hot Ionized Medium (im Deutschen: koronales Gas), Bestandteil des interstellaren Mediums

HiM steht für:
 HiM, US-amerikanische Post-Rockband
 Høgskolen i Molde (dt. Hochschule Molde), norwegische staatliche Hochschule

Siehe auch:
 Max Him

HIM